2006 Голяма награда на Великобритания е 57-ото за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 11 юни 2006 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания